

Військова техніка 

 Dassault Mirage 2000 — одно або двомісний винищувач, винищувач-перехоплювач, винищувач-бомбардувальник виробництва Dassault Aviation.
 Dassault Mirage 4000 — реактивний винищувач виробництва Dassault Aviation.
 Dassault Mirage F1 —  легкий багатоцільовий винищувач виробництва Dassault Aviation.
 Dassault Mirage F2 —   прототип винищувача штурмової авіації виробництва Dassault Aviation.
 Dassault Mirage III —  одно або двомісний винищувач, винищувач-перехоплювач, винищувач-бомбардувальник виробництва Dassault Aviation.
 Dassault Mirage IV —  дальній надзвуковий бомбардувальник виробництва Dassault Aviation.

Музика 
 Mirage — французький рок-гурт напрямку прогресивний рок.
 Mirage — англійський рок-гурт напрямку джаз-рок.
 Mirage — італійський рок-гурт напрямку прогресивний рок.
 Mirage — альбом співачки MELL.
 Mirage — альбом рок-гурту Camel.
 Mirage — альбом рок-гурту Fleetwood Mac.
 Mirage — альбом співака Еріка Бердона.
 Mirage — альбом інструментального колективу Classic Guitar Moods.
 Mirage — альбом трансового ді-джея Арміна ван Бюрена.
 Mirage — альбом французького прог-рок-гурту Sarcasme.
 Mirage — альбом американського рок-гурту Elf Project.
 Mirage — альбом російсько-американського хард рокового виконавця Сергія Дудіна.
 Mirage — альбом німецького спейс-рок виконавця Клауса Шульце.